Landskaber kan henvise til:

 Landskabsmaleri – landskab som motiv
 Landskaber (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2008 instrueret af Kristoffer Kiørboe
 Landskaber (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1997 instrueret af Kassandra Wellendorf